Chorvátsky Grob, een gemeente in Slowakije
 Grob-fragmentering, een organische reactie waarbij een fragmentering optreedt van een alifatische keten, bestaande uit 5 atomen
 Grob Aircraft, Duitse vliegtuigbouwer
 Slovenský Grob, een gemeente in Slowakije
 Veľký Grob, een gemeente in Slowakije
 Grobopening, een schaakopening, vernoemd naar de Zwitserse meester Henri Grob (1904–1974).

Personen
 Evelien Grob (1991), Nederlandse handbalster
 Johann Emanuel Grob (1834-1909), Zwitsers politicus